Chichiltepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Chichiltepec, General Heliodoro Castillo, ort, 
 Chichiltepec, Puebla, ort, Coxcatlán, 
 Chichiltepec, Atlixtac, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar